Галина Дмитриевна Усатенко (род. 4 февраля 1941, село Коларовка, теперь село Болгарка Приморского района Запорожской области) — советская деятельница, новатор производства, крутильница Бердянского завода стекловолокна Запорожской области Герой Социалистического Труда (6.04.1981). Член Ревизионной комиссии КПУ в 1981—1990 г.

Биография 
Родилась в крестьянской семье.

В 1959—1993 годах — крутильница Бердянского государственного завода стекловолокна Запорожской области.

Член КПСС. Первой на Бердянском заводе стекловолокна взяла на обслуживание 250 машин, когда нормой было предусмотрено 68. Выполнила задание восьмой пятилетки за 1 год и 8 месяцев, а девятой пятилетки за 3 года. За досрочное выполнение заданий девятой пятилетки получила звание Героя Социалистического Труда.

Потом — на пенсии в городе Бердянске Запорожской области. Член президиума городского совета ветеранов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (6.04.1981)
 орден Ленина (6.04.1981)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали
 лауреат Государственной премии Украинской ССР
 почетный гражданин города Бердянска (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Почётные граждане Бердянска
Делегаты XXVI съезда КПСС